Площадь Мужества — топоним в Санкт-Петербурге:

 Площадь Мужества — площадь на границе Выборгского и Калининского районов
 «Площадь Мужества» — станция метро, названная по одноименной площади
 «Площадь Мужества» — станция метро